Fournier [furnié] je francouzské příjmení a může znamenat:

 Alain-Fournier (Henri Alban-Fournier; 1886–1914), francouzský spisovatel, básník a esejista
 August Fournier (1850–1920), rakousko-český historik, vysokoškolský pedagog a politik německé národnosti
 Ernest Fournier de Flaix (1824–1904), francouzský ekonom a publicista
 Henri Fournier (1871–1919), francouzský automobilový závodník
 Papež Benedikt XII., rodným jménem Jacques Fournier
 Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (1800–1872), francouzský šachový mistr

Podobná jména 
 Fourier